The Puppet Masters steht für:

 den Originaltitel des Science-Fiction-Romans Die Invasion von Robert A. Heinlein 
 den Originaltitel des auf Heinleins gleichnamigen Roman basierenden Science-Fiction-Films Puppet Masters – Bedrohung aus dem All

Siehe auch:
 Puppet Master, Horror-Film aus dem Jahre 1989
 Master of Puppets, Drittes Album der US-amerikanischen Metal-Gruppe Metallica